Vorona — род вымерших авиал (птиц в широком смысле), живших во времена позднемеловой эпохи. Включает единственный вид — Vorona berivotrensis.

Родовое название Vorona на малагасийском языке означает «птица», а видовое berivotrensis образовано от названия деревни Berivotra, возле которой найдены ископаемые остатки.

Описание 
Вид описан в 1996 году по находкам, сделанным экспедицией университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Бруке и университета Антананариву в 1995. Остатки обнаружены на северо-западе Мадагаскара, около поселения Berivotra провинции Махадзанга, в верхнемеловой формации Maevarano Formation. При описании вида эту формацию относили к кампанскому ярусу, а в более новых публикациях относят к маастрихтскому.

Голотипом вида стал образец  — найденные в сочленённом виде левые цевка и дистальная часть тибиотарсуса (после выхода описания нашли ещё фрагмент этого тибиотарсуса). В том же местонахождении обнаружен образец , который может относиться к той же особи. Это сочленённые правые тибиотарсус, малоберцовая кость и головка бедра (после выхода описания была идентифицирована остальная часть этого бедра). Кроме того, к Vorona отнесли почти целую левую бедренную кость ().

Систематика 
Филогенетические связи Vorona berivotrensis трудно определить из-за фрагментарного характера ископаемых остатков. У этого вида сочетаются как примитивные птичьи особенности, так и более продвинутые. Vorona может быть примитивным орнитуроморфом (Ornithuromorpha, † Euornithiformes, † Concornithidae). Этот вид ископаемых птиц иногда путают с Rahonavis ostromi, чьи остатки были найдены в тех же местах.

См. также 
 Hoazinavis lacustris
 Brodavis

Примечания

Литература 
 .

Авиалы
Монотипические роды архозавров
Птицы мелового периода
Ископаемая фауна Мадагаскара
Фоссилии, описанные в 1996 году
Фоссилии из меловых отложений Мадагаскара